Geografia
 Sergio Butrón Casas (Quintana Roo), comunitat propera a Chetumal (Mèxic)
 Porquera del Butrón, localitat de Burgos
 Villaescusa del Butrón, localitat de Burgos
 Ahedo de Butrón, localitat de Burgos

Edificis
 Castell de Butrón, és un edifici d'origen medieval situat en el terme municipal de Gatika, a la província de Biscaia (Euskadi)

Dinasties i persones
 Casa de Butrón, fou un llinatge de la noblesa feudal